Садарак () — посёлок Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.

География 
Расположен на Садаракской равнине (север Нахичевани), на левом берегу реки Аракс, в непосредственной близости от границы с Арменией (расстояние около 1.5 км) и близ границы с Турцией (почти 10 км).

История 

По переписи 1831 года в селе проживало 878 мусульман.

В мае 1992 года, во время Карабахской войны, Садарак, занимающий стратегически важное положение вблизи турецко-нахичеванской границы, оказался в зоне боевых действий и подвергся разрушениям. По мнению азербайджанской стороны, армяне намеревались таким образом открыть в Нахичевани второй фронт в азербайджано-армянском противостоянии.

По настоящее время продолжаются периодические обстрелы Садарака с армянской территории.

Этимология названия 
По поводу названия Садарак в топонимии существуют разные мнения. Ойконим ассоциируется со словами седере/ sedərə (персидское: «три долины») или сед ренг / sədrəng (персидское: «тысячи цветов»), Сегрей (один из героев «Деде Горгуда»). Однако, согласно последним исследованиям, топоним происходит от арабского слова садр/ sedər (лагерь). Считается, что поселение образовалось на месте бывшей военной стоянки.

Экономика 
Экономика тесно связана с турецкими предприятиями. В советское время было развито виноградарство. Функционировал винодельческий завод.

Известные уроженцы 
В посёлке родились азербайджанский биолог Али Гасан оглы Алиев и азербайджанский химик-технолог, учёный, доктор химических наук Мирказым Джалал оглы Сеидов.

Примечания

Ссылки 

 Видеоматериалы

Литература 
 
 

Населённые пункты Садаракского района